MZM – vecchio codice valutario ISO 4217 del Metical del Mozambico (ora MZN), valuta del Mozambico